Обу́ховицы — деревня в Торопецком районе Тверской области в Плоскошском сельском поселении.

География 
Расположена примерно в 12 километре к северу от села Волок на реке Серёжа.

История 
На топографической карте Фёдора Шуберта, изданной в 1871 году значится деревня Обуховицы. Имела 9 дворов. 

В списке населённых мест Псковской губернии за 1885 год значится деревня Обуховецъ (Обуховицы). 8 дворов, 64 жителя.

На карте РККА 1923—1941 годов обозначена деревня Обуховицы. Имела 22 двора.

Население 
Население по переписи 2002 года — 7 человек.

Примечания

Ссылки 
 Деревня Обуховицы.
 Карта O-36-26. Масштаб 1:200000. Состояние местности на 1972—1982 годы. Издание 1986 года.

Населённые пункты Торопецкого района